Казыгурт:
 Казыгурт (село)
 Казыгурт (гора)
 Казыгурт (волейбольный клуб)

См. также 
 БИИК-Казыгурт
 Казыкурт